Па́трик () — мужское имя, происходящее от  — представитель знати, патриций. Также фамилия, топоним и название фильмов.

Известные носители 
 Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых христианских святых.
 День святого Патрика

Имя 
 Основная статья — 
Имя Патрик происходит от  — представитель знати, патриций. Особую популярность имело на протяжении веков и имеет поныне в Ирландии, в том числе в связи с английской колонизацией Ирландии в XVI—XVII веках. Помимо канонического написания Patrick, встречаются варианты Patric, Patrik, Padraic, Pádraig, Pat и уменьшительно-ласкательное .

Фамилия 
Фамилия Патрик имеет несколько происхождений. В одном случае — это англизированная форма шотландской фамилии Mac Phádraig, что означает «сын Патрика». Эта шотландская фамилия, в свою очередь, восходит к  — представитель знати, патриций. В других случаях фамилия Патрик является укороченной от фамилий Мулпатрик и Фицпатрик (смотри также ).
 Патрик, Анхель (род. 1992) — панамский футболист.
 Патрик, Даника (род. 1982) — американская автогонщица.
 Патрик, Деваль (род. 1956) — губернатор Массачусетса (2007—2015).
  (1918—2002) — американский актёр телевидения.
  (род. 1963) — канадский хоккеист и тренер.
 Патрик, Джейсон (род. 1966) — американский актёр кино и телевидения.
  (1857—1941) — канадский бизнесмен, сооснователь ХАТОП.
 
 Патрик, Дэвид (род. 1960) — американский легкоатлет.
 
 Патрик, Клод (род. 1980) — канадский боец ММА.
  (род. 1946) — американо-канадский хоккеист, позднее — тренер и функционер.
  (1883—1960) — канадский хоккеист, позднее — тренер, сооснователь ХАТОП.
 Патрик, Ли (1901—1982) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1912—1980) — канадский хоккеист, позднее — функционер.
  (1929—1991) — американский джаз-саксофонист, 40 лет сотрудничал с композитором Sun Ra.
  (1913—1994) — американская пианистка, известная как «Чёрное дерево» в дуэте «Чёрное дерево и Слоновая кость».
 Патрик, Марсена (1811—1888) — американский генерал.
  (1863—1942) — американский генерал, первый начальник  (1926—1927).
  (род. 1986; более известен под псевдонимом МэтПэт) — американская , актёр телевидения и озвучивания, телесценарист, телередактор, телепродюсер и телережиссёр.
 Патрик, Николас (род. 1964) — американский астронавт.
 Патрик, Нолан (род. 1998) — канадский хоккеист.
 Патрик, Ричард (род. 1968) — американский музыкант, певец, сочинитель песен, лидер группы Filter, основатель супергрупп  и .
 Патрик, Роберт (род. 1958) — американский актёр кино и телевидения.
 Патрик, Рут (1907—2013) — американский ботаник, лимнолог и эколог.
  (1626—1707) — английский теолог, епископ и декан:  (1679—1689),  (1689—1691),  (1691—1707).
 Патрик, Стэн (1922—2000) — американский баскетболист.
 Патрик, Тара Ли (род. 1972; более известна под псевдонимом Кармен Электра) — американская гламурная модель, актриса кино, телевидения и озвучивания, теле-персона, певица и танцовщица.
 Патрик, Теодор Рузвельт (род. 1930) — американский деятель антикультового движения, основатель первого в мире комитета родителей, дети которых попали в секты; «отец депрограммирования».
 Патрик, Тим (род. 1993) — игрок в американский футбол.
  (1889—1967) — шотландский лорд, адвокат, военный лётчик, , один из 12 судей Токийского процесса (1946—1948).
 Патрик, Фрейзер (род. 1985) — шотландский игрок в снукер.
  (1885—1960) — канадский хоккеист, позднее — тренер и функционер, сооснователь ХАТОП.
  (1894—1945) — американский генерал.

Псевдонимы
  (род. 1953; наст. имя Патрик Алан Лилли) — американский актёр кино и телевидения.
 Патрик, Гэйл (1911—1980; наст. имя Маргарет Лавелл Фицпатрик) — американская актриса радио, кино и телевидения, телепродюсер.
 Патрик, Дороти (1921—1987; наст. имя Доротея Уилма Дэвис) — канадо-американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
  (род. 1974; наст. имя Патрик Маркус Осборн) — англо-американский актёр кино и телевидения, модель, певец, тхэквондист.
  (1912—1981; наст. имя Найджел Деннис Патрик Уэмисс-Гормен) — английский актёр театра, кино и телевидения, режиссёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1959; наст. имя Джозеф Николас Патрик Хэмилтон-младший) — американский .
  (род. 1937; наст. имя Роберт Патрик О’Коннор) — американский драматург, поэт и писатель.
 Патрик, Тера (род. 1976; наст имя Линда Энн Хопкинс) — американская порноактриса.

Составные фамилии
 Сент-Патрик, Мэттью (род. 1968) — американский актёр кино и телевидения.

Вымышленные персонажи
 Патрик Стар — морская звезда, персонаж мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».
  — персонаж книг американского писателя Брета Истона Эллиса.
 Тёмный Патрик — герой ирландского фольклора (сказок, преданий, песен).
  — главный герой сериала «Менталист».

Топоним 
США
 Патрик — округ в Виргинии.
  — городок в Южной Каролине.

Прочие страны
  — приход на Острове Мэн.

Составные топонимы
 Кро-Патрик — гора в Ирландии.

Фильмы

Patrick 
 Patrick — бельгийская компания по производству спортивной одежды.
  — австралийский логистический конгломерат.

См. также 
 
 Дивизион Патрика (НХЛ)
 

Мужские имена